Маневский () — русская и македонская фамилия. Известные носители:

 Маневский, Александр Степанович (1824—1884) — русский контр-адмирал
 Маневский, Георгий Константинович (1882—1919) — русский военачальник, генерал-майор
 Маневский, Михайло (род. 1937) — македонский государственный деятель, министр юстиции Республики Македония